Rajagaluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rajagaluh, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Rajagaluh, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar